Persona que pateix ceguesa
 Cec (Caecus), sobrenom d'Appi Claudi
 Cec (intestí) diverticle en forma de sac tancat per un extrem que presenten els òrgans d'alguns animals
 Cec (Oceànit)